

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 18, w tym 1 podstawowa
 Glinianki – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Glinianki – część wsi Chojeniec w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Glinianki – część wsi Wola Bystrzycka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Glinianki – część wsi Jeziernia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Glinianki – część wsi Żdżarka w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Glinianki – część wsi Brzezie k. Sulechowa w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Glinianki – część wsi Raczyn w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Glinianki – część wsi Osjaków w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Glinianki – część wsi Ranachów B w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Glinianki – część wsi Grabowiec w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
 Glinianki – część wsi Wydrzyn w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Glinianki – część wsi Zbydniów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Glinianki – część wsi Rudniki w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny
 Glinianki – część wsi Fałków w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Glinianki – część wsi Górki w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Glinianki – część wsi Wierzbica w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Glinianki – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry
 Glinianki – przysiółek wsi Kwaśniów Górny w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze

Inne 
 Glinianki – dawne osiedle we Wrocławiu

Zobacz też 

 Glinianka